Mont puede referirse a: 

 Mont, comuna francesa situada en Altos Pirineos.
 Mont, comuna francesa situada en Pirineos Atlánticos.
 Mont, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Mont, entidad de población del municipio español de Viella y Medio Arán.